Серу́ Гирасси́ (; 12 марта 1996 года, Арль, Франция) — гвинейский и французский футболист. Выступает на позиции центрального нападающего. Игрок клуба «Ренн», выступающий на правах аренды за клуб «Штутгарт» и национальной сборной Гвинеи.

Клубная карьера 
Серу Гирасси — воспитанник клуба «Лаваль». 18 октября 2013 года в матче против «Гавра» он дебютировал в Лиге 2. В 2014 году Серу выиграл конкуренцию за место в основе. 12 декабря в поединке против «Гавра» Гирасси забил свой первый гол за «Лаваль». Летом 2015 года Гирасси перешёл в «Лилль», подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 1 миллион евро. 7 августа в матче против «Пари Сен-Жермен» он дебютировал в Лиге 1.

В начале 2016 года для получения игровой практики Гирасси на правах аренды перешёл в «Осер». 22 января в матче против «Тура» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Гирасси забил свой первый гол за «Осер».

Летом того же года Гирасси перешёл в немецкий «Кёльн», подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. 25 сентября 2016 года в матче против «РБ Лейпциг» он дебютировал в Бундеслиге. В сезоне 2016/17 сыграл за «Кёльн» всего в шести матчах (во всех играх выходил на замену), большую часть сезона пропустив из-за травм. 12 августа 2017 года в поединке Кубка Германии против «Лехера» забил свой первый гол за «Кёльн». 28 октября 2017 года забил свой первый гол в Бундеслиге — в ворота «Байера». Вскоре Гирасси отметился дублем в матче против «Шальке 04» и голом в игре с «Фрайбургом» в Бундеслиге, а также голами в ворота БАТЭ и «Арсенала» в Лиге Европы, однако практически всю вторую половину сезона вновь пропустил из-за травмы. По итогам того сезона «Кёльн» вылетел из Бундеслиги.

В первой половине сезона 2018/19 принял участие в 16 матчах «Кёльна» во Второй Бундеслиге, однако забил всего два гола и в январе 2019 года на правах аренды до конца сезона перешёл в французский «Амьен», где до конца сезона в 13 матчах забил 3 гола. Летом 2019 года «Амьен» воспользовался возможностью выкупить нападающего у «Кёльна». В сезоне 2019/20 стал лучшим бомбардиром «Амьена» с 9 голами в 23 матчах чемпионата Франции, что однако не помогло команде остаться в Лиге 1: «Амьен» занял 19-е место в прерванном из-за пандемии COVID-19 чемпионате и вылетел в Лигу 2. 22 августа 2020 года Гирасси сыграл свой последний матч за «Амьен». Это была игра первого тура нового сезона Лиги 2 против «Нанси», которую «Амьен» выиграл со счётом 1:0 благодаря голу Гирасси.

27 августа 2020 года Гирасси перешёл в «Ренн», подписав с новым клубом контракт на 5 лет. 29 августа 2020 года дебютировал за новый клуб, выйдя на замену в игре против «Монпелье» (2:1). 13 сентября 2020 года впервые вышел в стартовом составе «Ренна» и оформил дубль в ворота «Нима» в игре, которая закончилась победой «Ренна» со счётом 4:2. 20 октября 2020 года забил свой первый год в Лиге чемпионов в игре против «Краснодара» (1:1). Всего в дебютном сезоне за «Ренн» отметился 13 голами в 32 матчах во всех турнирах.

В сезоне 2021/22 стал реже появляться в стартовом составе «Ренна», однако практически всегда выходил на замену: он принял участие в 37 матчах команды в чемпионате и забил 9 голов. Ещё тремя голами Гирасси отметился в девяти играх Лиги конференций.

Международная карьера 
В 2015 году Гирасси в составе юношеской сборной Франции принял участие в юношеском чемпионате Европы в Греции. На турнире он сыграл в матчах против команд Украины, Греции, Австрии и Испании. В поединке против украинцев Серу забил гол.

В 2022 году принял решение выступать за сборную Гвинеи, за которую дебютировал 25 марта в товарищеской игре против ЮАР (0:0).

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 5 матчей / 0 голов; 1 победа, 1 ничья, 3 поражения.

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Гвинеи
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Гвинеи по футболу
Игроки ФК «Лаваль»
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Амьен»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Штутгарт»